Баулин — фамилия.

Известные носители 
 Баулин, Александр Васильевич (1848—1911) — член Государственного совета Российской империи.
 Баулин, Анатолий Афанасьевич (род. 1947) — советский и российский хирург и преподаватель, доктор наук, профессор.
 Баулин, Василий Афанасьевич (1941—2016) — советский и российский хирург, дважды депутат Законодательного собрания.
 Баулин, Владимир Ильич (1928—2008) — профессор Астраханского государственного университета.
 Баулин, Дмитрий Анатольевич (род. 1975) — российский музыкант, композитор, поэт, аранжировщик группы «Белая Гвардия».
 Баулин, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 4889; 25 декабря 1833.
 Баулин, Леонид Николаевич (1945—2002) — художник, член Союза художников Латвии.
 Баулин, Николай Афанасьевич (1932—2016) — советский и российский хирург и преподаватель, профессор.
 Баулин, Павел Борисович (1948—2015) — советский и украинский писатель, один из лидеров русского движения Украины.
 Баулин, Пётр Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 1 июня 1915.

